Agustinas Recoletas puede referirse a:

Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, congregación fundada por María de San José en Maracay (Venezuela), 1893;
Agustinas Recoletas Misioneras, congregación fundada por Francisco Javier Ochoa Ullate en Shangqiu (China), 1931;
Hermanas Agustinas Recoletas, congregación religiosa católica fundada en Filipinas en 1725;
Orden de Monjas Agustinas Recoletas, orden religiosa católica que nace como reforma de las monjas agustinas en el siglo XVI;